Dolistenus är ett släkte av mångfotingar. Dolistenus ingår i familjen Andrognathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Dolistenus